Gams kan som auktorsförkortning betyda:

 Helmut Gams
 K. Walter Gams

Robotskapade auktorsförkortningar